Glina je lahko:
 Glina, Bloke, naselje v občini Bloke
 Glina, mesto na Hrvaškem
 glina, snov
 Glina, reka na Koroškem